Прохоров Сергей Евгеньевич (1899—1967) — генерал-майор артиллерии.
Принимал участие в боях за освобождении Ленинграда.

Биография 
Родился в 1899 году (29.09.1899 или 11.09.1899 в разных источника) в Китае, городе Порт-Артуре.
Ленинградский фронт. Был ранен, лежал в госпитале
Лужский бр. район ПВО Ленинградского фронта,ПВО ЦентрФ. УПК.
В РККА с 1918 года.
 Видеофильм «Трофей генерала СССР. Загадка сабли Прохорова Сергея Евгеньевича. Раритетный предмет!»

Звания и военная карьера 
Дата призыва 15.03.1918.
Ладожский дивизионный район ПВО ЛенФ;
Командующим Лужским бригадным районом ПВО ЛенФ;
Сектор ПВО Москвы;
ПВО ЦентрФ.
Комбриг(1938), Генерал-майор артиллерии(04.06.1940).

Награды 
 Орден Ленина 21.02.1945
 Орден Кутузова II степени 21.02.1944
 Орден Красного Знамени 26.05.1944 № 965/н Описание Подвига, информация по награждению
 Орден Красного Знамени 05.10.1944
 Орден Красного Знамени 03.11.1944
 Орден Красного Знамени 24.06.1948
 Медаль «За оборону Ленинграда» 1942
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 1945 Информация о награждении
 Юбилейная медаль: «ХХ лет РККА» (1938)

Литература 
 ISBN 5043185171

Ссылки 
 Память народа
 Подвиг народа
 на generals.dk
 Дорога памяти
 на biografiaru.wordpress.com
 Трофей генерала СССР. Загадка сабли Прохорова Сергея Евгеньевича. Раритетный предмет!

Примечания 

Военачальники Великой Отечественной войны
Персоналии:Блокада Ленинграда
Участники битвы за Ленинград
Военачальники СССР
Генерал-майоры (СССР)
Генерал-майоры артиллерии‎
Артиллеристы СССР